Борайно (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Борайно проживало 340 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), остальных национальностей немного.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 36 человек (10,59 %);
 хорваты — 0 человек (00,00 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 304 человека (89,41 %);
 другие — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской